Алфёровское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Калязинского района Тверской области.

Центр поселения — деревня Алфёрово.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Алферовского, Васильевского, Дымовского, Спасского и Чигиревского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 295,90 (по другим данным — 319 км²).
 Нахождение: северная часть Калязинского района
 Граничит:
 на севере — с территорией городского поселения город Калязин, на севере и западе по Угличскому водохранилищу — с Кашинским районом,
 на северо-востоке — с Семендяевским СП,
 на востоке — со Старобисловским СП,
 на юге — с Нерльским СП.

Главные реки — Волга (Угличское водохранилище) — западная и северная границы поселения, Нерль — по южной границе, Жабня.
Поселение пересекает железная дорога «Москва (Савёловская)—Сонково—Санкт-Петербург» и ветка «Калязин—Углич».

Население

Населенные пункты 
На территории поселения находятся 67 населенных пунктов:

Бывшие населенные пункты 
В 1998 году исключены из учетных данных деревня Пряжино, н.п. Константиновская Школа и ж.д.ст. Чигирево.
Ранее исчезли деревни: Григорьевская, Мышкино, Тутома, Фёдорово и другие.
При создании Угличского водохранилища (1938—1939 годы) затоплены (переселены) деревни: Болотово, Нерогоцкое, Жерновка, Бучманово, Паулино, Барнога, Спирово, Грезино, Карповская, Окатово, Басово, Кобылино, Синицино, Скнятино, Мичково.
Деревни Давыдково, Песья, Солоновка присоединены к городу Калязин.

История 
В XVI—XVII вв. территория поселения относилась к Кашинскому уезду Русского государства.
С образованием губерний территория поселения входит в Углицкую провинцию Санкт-Петербургской, затем (с 1727 года) в Московской губернии. С образованием в 1796 году Тверской губернии территория поселения вошла в Калязинский уезд (до 1922 года). После ликвидации губерний в 1929 году территория вошла в Калязинский район Московской области. В 1935 году Калязинский район вошёл в состав Калининской области, 13 февраля 1963 года ликвидирован (присоединён к Кимрскому району) и восстановлен 4 марта 1964 года.

В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Степановской, Сущевской и Плещеевской волостям Калязинского уезда.
В 1950-е годы на территории поселения существовали Алферовский, Дымовский, Осташковский, Петрецовский, Спасский, Якимовский и Чигиревский сельсоветы.

Известные люди 
 В деревне Ремнево родился Герой Советского Союза Николай Фёдорович Андреев.
 В деревне Совачево родился Алексей Васильевич Чуев (1918—1976) — ленинградский судостроитель, дважды Герой Социалистического Труда.

Ссылки 

 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Калязинского района